Škerlj je priimek več znanih Slovencev:
 Amat Škerlj (1878—1927), šolnik, klasični filolog in prevajalec
 Božo Škerlj (1904—1961), antropolog, univerzitetni profesor
 Cirila Medved-Škerlj (1893—1968), operna in koncertna pevka ter pedagoginja
Dagmar Slekovec (r. Škerlj) (1929—2012), profesorica biologije, slovaropiska, rodoslovka 
 Franc Škerlj (*1941), kolesar
 Franc Škerlj (1914—1998), politik, pravnik in kulturnoprosvetni delavec
 Ivan Škerlj (1848—1932), pravnik, sodnik v NM
 Ivan Škerlj (1884—1956), klasični filolog, pedagog in bibliofil 
 Jožef Škerlj (1927—2001), geolog
 Marko Škerlj (1924—2009), strojnik, univ. profesor
 Milan Škerlj (1875—1947), pravnik, univ. profesor, akademik
Olga Grahor (r. Škerlj ), prevajalka, urednica
 Ružena Škerlj (1904—1992), bohemistka, prevajalka in slovaropiska
 Slavoj Škerlj (1916 - ?), časnikar, publicist 
 Stanko Škerlj (1893—1975), jezikoslovec romanist, literarni in gledališki zgodovinar, univ. profesor, akademik
 Tita Škerlj Sojar, publicistka, urednica 
Tone (Anton) Škerlj (1935—2022), odvetnik, šahist, ustanovitelj in predsednik Društva Novo mesto
 Zdenka Škerlj Jerman (1933—2010), prevajalka
 Zora (Albina) Škerlj (*1941), uršulinka in misijonarka v Afriki (Zambija, Bocvana)
Žarko Škerlj, župnik v Bazovici pri Trstu

Glej tudi 

 priimek Škerl
priimek: Škrlj (Darko Škrlj)
priimke Škerlep, Škerlavaj itd.

Zunanje povezave